Una donna in carriera (Working Girl) – film statunitense del 1988 diretto da Mike Nichols
Donna in carriera (Working Girl) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1990
Working Girl – album di Little Boots del 2015